Малоозёрское муниципальное образование — упразднённое в 2013 году муниципальное образование в составе Новобурасского района Саратовской области. Административный центр — село Малые Озёрки. В состав поселения входило 5 населённых пунктов — 4 села и 1 посёлок.

Законом Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 63−ЗСО Белоярское и Малоозёрское муниципальные образования преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Белоярское муниципальное образование Новобурасского муниципального района Саратовской области» наделённое статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
В состав Малоозёрского муниципального образования ранее входили:

 село Малые Озёрки — административный центр;
 село Ключёвка;
 село Кутьино;
 село Леляевка;
 посёлок Скат.

Площадь МО — 18618 га)

Реки, протекающие на территории МО — р. Чечуйка, р. Ключевка, р. Медведица.

Почтовый адрес администрации МО 412560, Саратовская область, Новобурасский район, с. Малые Озерки, ул. Шарковых,29.

Глава администрации — Афонин Владимир Николаевич.

Назначен на должность 1 апреля 2008 года.

Население 

а) трудоспособного возраста (с 14 лет) 694

б) Пенсионеров по возрасту 275

в) Несовершеннолетние:
— от 0 до 6 лет (включ) 84
— от 7 до 17 лет (включ) 138

г) молодежь (от 14 до 30 лет) 258

д) учащиеся 120

е) Ветераны ВОВ 2

ж) Инвалиды 67

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110311000553/http://nburasy.sarmo.ru/

Упразднённые сельские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Новобурасского района
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году